Розовая Вода:
 Розовая вода — косметическо-ароматическое средство с ярко выраженным запахом розы
 Розовая вода — третий альбом группы «Бригадный подряд».
 Розовая вода — фильм Джона Стюарта